Horloge met ingebouwde stopwatch, een instrument om nauwkeurig de verstreken tijd te registreren vanaf het moment dat het uurwerk werd gestart.
Ten onrechte ook gebruikt voor chronometer, een uurwerk waarvan de tijdsaanduiding voldoet aan de standaard van nauwkeurigheid.